Orde van Feniks kan verwijzen naar ridderorden die naar deze mythische vogel, de Feniks, werden genoemd:
 Orde van de Feniks (Griekenland)
 Orde van de Feniks (Hohenlohe)
 Orde van de Feniks (Republiek China), Taiwan

Daarnaast is er:
 Orde van de Feniks (Harry Potter), een organisatie uit de Harry Potter-boeken van Joanne Rowling
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (boek), het boek van Joanne Rowling
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (film), de film hierop gebaseerd
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (album), de soundtrack die gebruikt wordt in de film
 Harry Potter en de Orde van de Feniks (computerspel), het spel dat gebaseerd is op het boek en de film